Teodard de Maastricht (Aquitània, ~620 - Rülzheim, Renània-Palatinat, 670), bisbe de Maastricht probablement de 662 a 669
 Teodard de Narbona (Montalban, ~840 - Narbona, ~893), bisbe de Narbona venerat com a sant